If Summer Had Its Ghosts è un album strumentale del trio Bill Bruford-Ralph Towner-Eddie Gomez.

Tracce

Formazione 
Bill Bruford (batteria)
Ralph Towner (chitarra)
Eddie Gomez (contrabbasso)

Album del 1997
Album jazz